Михаил Гольдштейн: Гольдштейн, Михаил Эммануилович (1917 — 1989) — советский, затем германский композитор и скрипач, педагог.
 Гольдштейн, Михаил Юльевич (1853—1905) — российский учёный, педагог, общественный деятель и публицист.